Erik Lundin ist der Name folgender Personen:

* Erik Lundin (Gerber) (1777–1839), schwedischer Gerber
 Erik Lundin (Schachspieler) (1904–1988), schwedischer Schachspieler
 Erik Lundin (Schauspieler) (* 1979), schwedischer Schauspieler
 Erik Lundin (Rapper) (* 1982), schwedischer Rapper
 Erik Lundin (Unihockeyspieler) (* 1985), schwedischer Unihockeyspieler